Административный апелляционный суд Австралии является австралийским судом, который предусматривает квази-судебный пересмотр административных решений австралийского федерального правительства. Это не суд, не часть австралийской судебной иерархии, однако его решения могут быть пересмотрены Федеральным судом Австралии.

История 

Суд был учрежден актом парламента в 1975 году (Закон об административном апелляционном суде 1975 года) и начал действовать с 1 июля 1976 года.

Юрисдикция 
 Иммиграция и гражданство
 налогообложение
 социальное обеспечение
 корпорации
 банкротство

Ссылки 
 Административный апелляционный суд Австралии

Государственные агентства Австралии
Суды по алфавиту